Bretten (Haut-Rhin)
 Bretten (Németország)